Вожди башкирского народа составляли значительную часть сподвижников Е. И. Пугачева. Среди них предводителями Крестьянской войны 1773—1775 годов были: Идеркай Баймеков, Кинзя Арсланов. Движение в отдельных повстанческих районах возглавляли Базаргул Юнаев, Салават Юлаев, Каранай Муратов, Каскын Самаров.

Среди башкирских предводителей были 1 генерал-фельдмаршал, 1 генерал, 1 бригадир, 2 главных полковника, 49 полковников и подполковников, 9 атаманов, 32 походных старшины, 13 есаулов, 22 сотника.

Е. Пугачев присваивал звания по следующему принципу: каждому предводителю, приведшему в Бердский лагерь отряд в 500 человек, он присваивал чин полковника. Чин полковника присваивался и за особые заслуги или при поручении ответственной задачи.

Высокие чины присваивали также И. Н. Зарубин-Чика и Салават Юлаев.

Социальный состав: из 120 высших командных чинов 5 были из старшин, старшинских детей и сотников, 4 муллы, то есть из представителей феодально-старшинской верхушки и мусульманского духовенства. 52 высших чина занимали рядовые башкиры.

 Абдей Абдуллов — полковник, башкир дер. Елпачиха Осинской дороги, мулла. По другим источникам — башкир дер. Юмакаево Ногайской дороги.
 Абдулзялиль Урускулов — полковник, башкир Кара-Таныпской волости Сибирской дороги.
 Абдулразак Алимов — войсковой атаман, башкир.
 Абдусалям Рамзин — войсковой атаман, башкир Гайнинской волости Осинской дороги.
 Адигут Тимясев — полковник, мулла дер. Елпачиха Гайнинской волости Осинской дороги.
 Адиль Бигашев — войсковой атаман, башкир, мулла, отставной морской капрал.
 Аднагул Мурзагулов — войсковой атаман, башкир Ногайской дороги.
 Акмурза — полковник, башкир Ногайской дороги.
 Аладин Биктуганов — войсковой атаман, башкир Осинской дороги.
 Аладин Феляков — войсковой атаман, башкир Ирехтинской волости.
 Алибай Мурзагулов — полковник, войсковой старшина Кыркули-Минской волости, главный войсковой старшина Ногайской дороги.
 Амин Ибраев — полковник, башкир Телевской волости Исетской провинции.
 Араслан Рангулов — полковник, сотник дер. Кингазы Осинской дороги.
 Базаргул Юнаев — генерал-фельдмаршал, старшина Бекатинской волости Сибирской дороги Исетской провинции, депутат Уложенной комиссии 1767—1768 гг.
 Баим Кидряев — полковник, главный войсковой судья Войска Башкирского, старшина Кубелякской волости Сибирской дороги, тархан.
 Байгаза Козямышев — полковник, старшина Айлинской волости Исетской провинции.
 Бакей Абдулов — полковник, башкир Уфимского уезда.
 Батыркай Иткинин — полковник, рядовой башкир дер. Усть-Тунтор Осинской дороги.
 Бузан Азмаков — полковник, сотник Сарали-Минской волости Ногайской дороги.
 Джиян Коштиянов — полковник, рядовой башкир дер. Кызылъярово Осинской дороги.
 Емансара Епаров — полковник, старшина Суун-Кыпсакской волости.
 Ильчигул Иткулов — полковник, старшина Кущинской волости Сибирской дороги.
 Имаскул Абрамов — полковник, рядовой башкир Сибирской дороги.
 Ишкара Арсланов — полковник, старшина Кыпсакской волости Казанской дороги, тархан.
 Ишмень Иткулов — полковник, башкир дер. Кызылбаево Дуванской волости Сибирской дороги.
 Каип Зиямбетов — полковник, старшина Кара-Табынской волости Ногайской дороги.
 Канбулат Юлдашев — полковник, походный старшина Тамъянской волости Ногайской дороги.
 Карабай Ашменев — полковник, башкир Осинской дороги.
 Каранай Муратов — главный полковник повстанческой армии, сотник Бурзянской волости Ногайской дороги.
 Каскын Самаров — полковник, походный старшина Тамъянской волости Ногайской дороги.
 Кидрас Муллакаев — полковник, старшина Кара-Табынской волости Ногайской дороги, тархан.
 Кинзя Арсланов — главный полковник повстанческой армии, войсковой атаман башкирского полка Главного войска, старшина Бушман-Кыпсакской волости Ногайской дороги.
 Конапай Юнин — полковник, башкир Кунгурского уезда.
 Кутлигильда Абдрахманов — полковник, башкир Бушман-Кыпсакской волости Ногайской дороги, племянник Кинзи Арсланова.
 Мавлют Аитов — полковник, башкир дер. Чумакаево Сибирской дороги.
 Максют Утяганов — полковник, башкир Казанской дороги.
 Мансур Таймасов — полковник, старшина Кара-Табынской волости Исетской провинции, тархан.
 Медет Миндияров — полковник, сын Миндияра Аркаева, старшины Дуванской волости Сибирской дороги.
 Минлигул Кутлумаметов — полковник, башкир Казанской дороги.
 Мурат Абзалов — войсковой атаман, башкир дер. Мратово Бурзянской волости.
 Мрат — войсковой атаман, башкир Исетской волости Осинской дороги.
 Мратша Сыртланов — полковник, старшина Кыр-Иланской волости Казанской дороги.
 Муксин Мадияров — полковник, башкир Осинской дороги.
 Муртаза Юртумов — полковник, старшина Айлинской волости Исетской провинции.
 Нарынбай — полковник, яицкий казак из башкир.
 Регим Исаев — полковник, башкир Осинской дороги.
 Реим Алеев — полковник.
 Сайфулла Сайдашев — атаман, башкир дер. Елпачиха Осинской дороги.
 Салават Юлаев — бригадир.
 Салей Кутумаков — полковник, башкир Уфимского уезда.
 Сляусин Кинзин — полковник, сын Кинзи Арсланова.
 Субхангул Кильтяков — полковник, старшина Тюбелякской волости Сибирской дороги.
 Суяргул Яманаев — полковник, башкир Исетской провинции.
 Тойгуза Мамыков — полковник, старшина Байлярской волости Казанской дороги.
 Трухмен Янсаитов — полковник, старшина Бурзянской волости Ногайской дороги.
 Туктамыш Ижбулатов — полковник, старшина Гайнинской волости Осинской дороги, депутат Уложенной комиссии 1767—1768 гг.
 Ульмаскул Абдуллин — полковник, башкир Дуванской волости Сибирской дороги.
 Уметей Уразмбетев — полковник, старшина Сартской волости Сибирской дороги.
 Утяв Яраткулов — полковник, рядовой башкир Исетской провинции.
 Чагыр Иляйманов — полковник, рядовой башкир Исетской провинции.
 Юлай Азналин — полковник, главный войсковой атаман, старшина Шайтан-Кудейской волости.
 Юламан Кушаев — генерал, старшина Кара-Табынской волости Ногайской дороги Исетской провинции.
 Якуп Тляумбетов — полковник, мулла деревни Яуново Мурзаларской волости Сибирской дороги.

Интересные факты 
Для восточной скотоводческой зоны Башкортостана характерно, что феодалы были вождями и в освободительном движении башкир: состоятельные башкиры южных, юго-восточных и восточных волостей дали 41 из 47 полковников и генералов.

Для западной земледельческой же зоны было характерно более демократичное распределение — рядовые башкиры представляли 7 из 9 атаманов и 23 из 32 походных старшин.

Ссылки 
http://kraeved.opck.org/biblioteka/nauchnie_stati_po_istorii_bashkirii/bashkir_vojdi.php

Списки:Башкортостан
Предводители башкирских восстаний
Восстание Пугачёва